A pitbull kifejezés az alábbiakat jelentheti:

 Amerikai pitbull terrier, kutyafajta
 Rózsaszín Pitbull, magyar együttes
 Pitbull (rapper), az USA-ban aktív kubai származású rapper
 Pit Bulls & Parolees, amerikai dokumentarista tévésorozat